Timothy Stephen Lyon (* 1990 in Sacramento) ist ein amerikanischer Mathematiker und Forscher der Computational Logic Group am Institut für Künstliche Intelligenz der Technischen Universität Dresden. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der strukturellen Beweistheorie.

Leben 
Tim S. Lyon, geboren 1990 in Sacramento in Kalifornien, beendete sein Masterstudium 2016 an der Ludwig-Maximilians-Universität München und promovierte im Jahr 2021 an der Technischen Universität Wien. Er erhielt sowohl im Jahr 2019 als auch im Jahr 2020 den Christiana HÖRBIGER Preis zur Förderung der internationalen Mobilität von Nachwuchswissenschaftlern. Seit 2020 ist er Forscher der Computational Logic Group der TU Dresden.

Forschung 
Sein Forschungsgebiet umfasst im weitesten Sinne die mathematische Logik. Aktuell konzentriert sich seine Forschung auf die Konstruktion und Anwendung von Beweissystemen für Fragmente der Logik erster Ordnung, nicht-klassischer Logiken und modaler Logiken.

Tim Lyon ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Projekte zuständig, die von verschiedenen, großen Institutionen unterstützt werden, wie beispielsweise durch die FWF, ERC oder die Volkswagen Stiftung. Im Folgenden ist eine Auswahl seiner aktuellen und abgeschlossenen Forschungsprojekte angeführt:

 2020–2024: DeciGUT: A Grand Unified Theory of Decidability in Logic-Based Knowledge Representation; gefördert durch ERC 
 2019–2020: Norm-based reasoning: from legal and moral traditions to AI systems; gefördert durch die Volkswagenstiftung
 2017–2018: SYSMICS: Substructural logics - semantics, proof theory, and applications; gefördert durch Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen und RISE 
 2017–2022: TICAMORE: Translating and Discovering Calculi for Modal and Related Logics; gefördert durch FWF und Agence nationale de la recherche 
 2016–2017: Non classical proofs: Theory, Applications and Tools (Start-Preis); gefördert durch den FWF

Publikationen (Auswahl) 
Im Januar 2023 hatte Lyon einen h-Index von 6 und wurde 91-mal zitiert (Google Scholar). Es folgt eine Auswahl seiner meistzitierten Arbeiten:

 T Lyon, A Tiu, R Goré, R Cloustoni (2019) Syntactic interpolation for tense logics and bi-intuitionistic logic via nested sequents
 T Lyon, K van Berkel (2019) Automating agential reasoning: Proof-calculi and syntactic decidability for stit logics
 A Ciabattoni, T Lyon, R Ramanayake (2018) From display to labelled proofs for tense logics
 T Lyon (2021) Refining labelled systems for modal and constructive logics with applications
 K van Berkel, T Lyon (2019) Cut-free calculi and relational semantics for temporal stit logics
 A Ciabattoni, TS Lyon, R Ramanayake, A Tiu (2021) Display to labeled proofs and back again for tense logics

Auszeichnungen 

 2020: Christina HÖRBIGER Preis
 2019: Christina HÖRBIGER Preis
 2015–2020: President’s Honors für herausragenden Leistungen

Weblinks 

 Homepage
 TU Dresden Website
 arXiv
 DBLP
 Google Scholar
 LogiCS Webpage
 ORCiD
 ResearchGate

Einzelnachweise 

US-Amerikaner
Geboren 1990
Mann
Mathematiker (21. Jahrhundert)